Bogdana se poate referi la una din localitățile din România:

 Bogdana, Bacău
 Bogdana, Călărași
 Bogdana, Sălaj
 Bogdana, Teleorman, reședința comunei cu același nume
 Bogdana, Vaslui, reședința comunei cu același nume
 Bogdana-Voloseni, Vaslui

 Odaia Bogdana, Vaslui

Sau la:
 Mănăstirea Bogdana